Луций Катилий Север () e прадядо на римския император Марк Аврелий.

Произлиза от фамилията Катилии. Фамилията е много богата и има фабрика за тухли.

Вероятно е доведен баща на Домиция Луцила Старша, която се омъжва за патриция Публий Калвизий Тул Рузон, (консул 109 г.), син на Публий Калвизий Рузон Юлий Фронтин (суфектконсул 84 г.) и ражда Домиция Луцила, майката на император Марк Аврелий.

Той е консул през 120 г. и префект на Рим (praefectus urbi).

Източници 
 Birley, Marcus Aurelius, 29, citing Pliny, Epistulae 8.18.
 Der Neue Pauly, Stuttgart 1999, T. 2, c.

Имперски римски консули